

Toponymie 
 Sabran, commune française du Gard

Patronyme 

 Guy Sabran (1902-1984), auteur et illustrateur de livres pour enfants
 Hermann Sabran (1837-1914), avocat et philanthrope lyonnais
 Jean Sabran (1908-1994), écrivain français connu sous le pseudonyme de Paul Berna

La maison de Sabran est une famille noble remontant au Moyen Âge :

 César de Sabran évêque de Glandèves
 Elzéar de Sabran et Delphine de Sabran époux et saints de l'Église catholique.
 Elzéar de Sabran (écrivain)
 voir aussi la :catégorie: Maison de Sabran

Voir aussi 
 Şabran, ville d'Azerbaïdjan
 Şabran, raion d'Azerbaïdjan